Osoby:
 Aleksandr Wiaziemski – rosyjski polityk, współpracownik Katarzyny II
 Afanasij Wiaziemski – opricznik
 Leonid Wiaziemski – generał
 Pawieł Wiaziemski – pisarz
 Piotr Wiaziemski – poeta i krytyk literacki

Lokalizacje:
 Wiaziemski – miasto w Rosji
 Rejon wiaziemski – rejon w Rosji:
 r. wiaziemski – rejon w obwodzie smoleńskim z centrum administracyjnym w mieście Wiaźma
 r. wiaziemski – rejon w Kraju Chabarowskim z centrum administracyjnym w mieście Wiaziemski